Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen, een Nederlandse wet op het gebied van het strafprocesrecht
 World of Technology & Science, een vakbeurs voor technologie en wetenschap